Bill Clinton (né William Jefferson Blythe III le  -), quarante-deuxième président des États-Unis.
 Bill Clinton Macintosh (1979-), artiste congolais, de son vrai nom Dider Kalonji, ancien animateur du groupe musical Wenge Maison Mère, chanteur

Voir aussi 
 
Homonymie de pseudonyme